Kolmakow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Pawlowitsch Kolmakow (1945–2022), russischer Biathlet
 Pawel Kolmakow (* 1996), kasachischer Freestyle-Skier